Malala Yousafzai  – studentessa attivista pakistana
 Giovanni Malalas o Malala o Malela – storico bizantino
 Malala  – documentario del 2015
 Malala  – comune dello Zambia